Az ellenállás a következőket jelentheti:

 Elektromosság

 Elektromos ellenállás: a villamos árammal kapcsolatos fogalom
 Ellenállás, mint elektronikai alkatrész
 Impedancia: a váltakozó áramú ellenállás (komplex impedancia)
 Látszólagos ellenállás: a komplex impedancia abszolút értéke
 Hatásos ellenállás: a komplex impedancia valós része (rezisztencia)
 Meddő ellenállás:  a komplex impedancia képzetes része (reaktancia)
 Négyzetes ellenállás: az elektromos ellenállás speciális esete vékonyrétegek esetén
 Változtatható ellenállás: potenciométer
 Előtét-ellenállás: a fogyasztóval sorba kapcsolt ellenállás
 Söntellenállás: a fogyasztóval párhuzamosan kapcsolt ellenállás
 Ayerton-féle söntellenállás: Ayerton kombinált sönt
 Nyúlásmérő ellenállás: Az ellenállás változása a megnyúlással arányos.
 Ellenállás-hőmérő: hőmérsékletfüggő ellenállás
 Normálellenállás: egy adott ellenállás meghatározott értékét jeleníti meg nagy pontossággal
 Etalon-ellenállás: egy meghatározott értékű nagy pontosságú ellenállás
 Dekádellenállás: dekadikus (10-es alapú) ellenálláskészlet adott nagyságú ellenállásértékek gyors, pontos beállítására
 Logádellenállás: logaritmikus ellenálláskészlet adott nagyságú ellenállásértékek gyors, pontos beállítására
 Terhelő ellenállás: műterhelés villamos energia fogyasztására
 Interpoláló hídág: normálellenálláshoz hasonló nagy pontosságú ellenállás megcsapolásokkal
 Fotoellenállás: fénytől függő nagyságú ellenállás
 PTC: pozitív hőfokfüggésű ellenállás
 NTC: negatív hőfokfüggésű ellenállás
 Földelési ellenállás: villamos berendezés földelésének ellenállása
 Szigetelési ellenállás: villamos berendezés szigetelésének ellenállása
 Memrisztor: olyan alkatrész, amelynek az elektromos ellenállása nem állandó, hanem a múltbeli állapotától függ
 Óriás mágneses ellenállás: az ellenállása függ a külső mágneses tér irányától
 Negatív ellenállás a nagyobb áramhoz kisebb feszültség tartozik

 Mechanika

 Közegellenállás: mozgó test súrlódása az őt körülvevő közegben
 Gördülő ellenállás: egymáson gördülő testek közötti súrlódás

 Politika, társadalom

 Ellenállási mozgalom: egy megszálló hatalommal, vagy egy ország saját kormányával szembeni ellenállás 
 Passzív ellenállás: politikai cselekvésforma, amely a fennálló hatalommal való együttműködés elutasításán alapul
 Ellenállási dal (Protest song): tiltakozási dal
 Ellenállási jog (latinul: ius resistendi) az Aranybulla 31. cikkelyébe belefoglalt joga a nemességnek
 Francia ellenállás: francia ellenállási mozgalom a második világháború alatt
 Ellenállás (Star Wars): a Star Wars univerzum egyik katonai mozgalma

 Egyéb jelentések

 Antibiotikum-ellenállás: a baktériumok azon tulajdonsága, hogy az antibiotikumok károsító hatására nem vagy csak kevéssé érzékenyek
 Titkolt Ellenállás: magyar zenekar
 Az ellenállás melankóliája: Krasznahorkai László regénye